Ме́рзебург (, , , ) — город в Германии, в земле Саксония-Анхальт.

Входит в состав района Зале. Подчиняется управлению Мерзебург. Население составляет 34 411 человек (на 31 декабря 2006). Занимает площадь 36,08 км². Официальный код — 15 2 61 036.

История 
Город Мерзебург расположенный на реке Зале, находился на границе германских поселений, наиболее выдвинутых на восток, окруженный славянскими поселениями, и ещё во франкские времена, с VI века, был пограничной со славянами-сорбами крепостью. В начале X века древняя часть Мерзебурга была собственностью графа Эрвина, тестя короля Генриха I (отца его первой жены Хатебурги). При Генрихе I роль Мерзебурга возросла, последний стал главной крепостью в борьбе со славянами и венграми. После победы над славянами в 928—929 и основания крепости Мейсен, центр противостояния переместился на линию реки Эльбы, Мерзебург был подчинен маркграфу Геро Железному, а после его смерти (965) как особая марка — маркграфу Гюнтеру (965—974). Император Оттон I Великий обещал после победы над венграми на реке Лех основать епископство в Мерзебурге, папа Иоанн XII дал на это санкцию (962), однако фактически епископство в Мерзебурге возникло лишь в 968, войдя в Магдебургскую митрополию.

Известные персоны 
 Титмар Мерзебургский (975—1018) — немецкий хронист.
 Траншель, Христоф (1721—1800) — немецкий композитор и педагог.
 Шимон Богумил Цуг (1733—1807) — архитектор.
 граф Клейст, Фридрих фон (1762—1823) — прусский фельдмаршал.
 граф Арним-Бойценбург, Адольф Генрих фон (1803—1868) — юрист, политик и первый министр-президент Пруссии; председатель (президент) округа.
 граф Мольтке, Хельмут Карл Бернхард фон (1815—1891) — генерал-фельдмаршал Пруссии и Российской империи; почётный гражданин Мерзебурга (с 26.10.1890).
 Миллер, Лукиан Адамович (1836—1898) — немецкий классический филолог и грамматик.
 Уве Нольте (род. 1969) — немецкий музыкант, поэт, художник, фотограф и дизайнер.

Ссылки 
 Официальная страница

 
Ганза
Районные центры Саксонии-Анхальт
Бывшие внерайонные города Германии
Бывшие внерайонные города Саксонии-Анхальт